Joyeuse może dotyczyć:
 Joyeuse – historyczny miecz Karola Wielkiego
 Joyeuse – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Joyeuse – rzeka we Francji, w departamencie Cher, dopływ rzeki Arnon
 Joyeuse – rzeka we Francji, w departamencie Pireneje Atlantyckie, dopływ rzeki Bidouze
 Joyeuse – rzeka we Francji, w departamentach Drôme i Isère, dopływ rzeki Isère